Bialkowski bzw. Białkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bartosz Białkowski (* 1987), polnischer Fußballtorhüter
 Dariusz Białkowski (* 1970), polnischer Kanute
 Grzegorz Białkowski (1932–1989), polnischer Physiker, Lyriker und Politiker
 Stanislaus Bialkowski (1897–1959), deutscher Schriftsteller